

Cucina 
 Kulich – dolce tradizionale russo

Geografia 
 Kulich – villaggio dell'Iran

Persone 
 Ján Kulich – scultore slovacco
 Jaroslav Kulich – ex calciatore boemo
 Michael Kulich – regista statunitense
 Miloš Kulich – cestista cecoslovacco
 Vladimir Kulich – attore cecoslovacco naturalizzato canadese

Pagine correlate 
Kulic (disambigua)